Оцепенение — состояние ступора или неподвижности.
 Оцепенение — состояние резкого понижения жизненной активности, наступающее у животных при определённых условиях.

Кинопродукция 
 «Оцепенение» — индийский фильм 1985 года.
 «Оцепенение» — российский документальный фильм 2000 года.
 «Оцепенение» — британская комедия 2012 года.